Щербо () — белорусская фамилия. В белорусских говорах шчэрба обозначает щербатого человека.

Известные носители:
 Щербо, Александр Павлович (род. 1944) — советский и российский гигиенист, член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014).
 Щербо, Алла Борисовна (1928—2016) — советский и украинский учёный.
 Щербо, Виталий Венедиктович (род. 1972) — советский и белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион.
 Щербо, Владимир Анатольевич (род. 1986) — белорусский футболист.
 Щербо, Георгий Михайлович (1926—1999) — российский историк строительства и строительной техники.
 Щербо, Георгий Михайлович — гвардии лейтенант, командир танка 2 ТБ 1-й гвардейской танковой бригады, 1923 г.р., г. Москва. Пропал без вести 09.07.1942 г. в районе д. Шишкино Воловского района Липецкой области Имя упоминается среди захороненных в братской могиле, расположенной в селе Большая Ивановка.

См. также

Примечания